ИЭС

 ИЭС — Институт электросварки имени Е. О. Патона
 Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН (также — ИНЭОС РАН)
 ИЭС — Ишимбайские электрические сети